Суперкубок Португалії з футболу 1990 () — 12-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Ештрела».
За сумою проведених першого та повторного матчів (7 і 14 серпня 1990 року) перемогу з рахунком 4:2 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1990
Португалія
1990 у португальському спорті